Presenze (Being There) – romanzo di Jerzy Kosinski del 1971
 Presenze (The Turn of the Screw) – film del 1992 diretto da Rusty Lemorande
 Presenze, titolo con cui è anche noto il film E se oggi... fosse già domani? (1973)
 Le presenze negli studi sul turismo sono il numero di pernottamenti trascorsi negli esercizi ricettivi (sia come dato medio, che aggregato totale in un periodo)